Давид (Дэвид) Розенталь:
 Розенталь, Давид Август (1821—1875) — немецкий писатель, публицист и ботаник, врач.
 Розенталь, Давид Пинкусович (1808—1889) — российский врач, доктор медицины.
 Розенталь, Дэвид (род. 1962) — американский музыкант.